Bei den Lachisch-Briefen (auch: Lachisch-Ostraka) handelt es sich um 21 beschriebene Tonscherben, die bei den Ausgrabungen 1935 und 1938 auf dem Tel Lachisch (Tel ed-Duweir) gefunden wurden. Die meisten der Briefe befinden sich heute im British Museum in London, einige im Rockefeller Museum in Jerusalem.

1935 wurden 18 Briefe im äußeren Torbereich der Südwestbastion gefunden. Sie lagen in einer Brandschicht unter dem Fußboden perserzeitlicher Bebauung. 1938 wurden drei weitere Ostraka gefunden. Die Mehrzahl der Briefe gehört in die Zeit Nebukadnezars II. und seines zweiten Feldzuges nach Juda, unmittelbar vor der Eroberung Jerusalems im Jahr 587 v. Chr.

Text der Briefe

Lachisch 1 
BM 125701

Lachisch 2 
BM 125702

Lachisch 3

Lachisch 4

Lachisch 5 
BM 125703

Lachisch 6

Lachisch 7 
BM 125715

Es sind nur einzelne Buchstaben erhalten, die eine Rekonstruktion unmöglich machen. Am Anfang von Zeile 7 steht vielleicht  oder es kann der Personenname ṭbšlm „Ṭōbschalōm“ ergänzt werden.

Lachisch 8 
BM 125704

Lachisch 9 
BM 125705

Lachisch 10 
BM 125709

Der Brief enthält vielleicht 13 Zeilen. Bis auf einige ל „L“ lassen sich keine Buchstaben erkennen.

Lachisch 11 
BM 125712

Lachisch 12 
BM 125713

Lachisch 13 
BM 125714

Lachisch 14 
BM 125711

Der Brief enthält vielleicht zehn oder elf Zeilen und ist nicht lesbar.

Lachisch 15 
BM 125710

Der Brief ist nicht lesbar.

Lachisch 16 
BM 125706

Lachisch 17 
BM 125707

Lachisch 18

Lachisch 19 
BM 125708

Lachisch 20 
BM 1980,1214.16707

Lachisch 21 
BM 125715,a

Siehe auch 
 Lachisch-Relief

Weblinks 

 (E) Beschreibung (und Fotos) auf der Seite des British Museum.

Einzelnachweise 
 (A) Herbert Donner, Wolfgang Röllig: Kanaanäische und aramäische Inschriften. Band 1: 5. Auflage, Wiesbaden 2002.

 (B) Abigail Zammit: The Lachish Letters: A Reappraisal of the Ostraca Discovered in 1935 and 1938 at Tell ed-Duweir. Band 1, St. Antony´s College 2016 (online).

 (C) Herbert Donner, Wolfgang Röllig: Kanaanäische und aramäische Inschriften. Band 2: 3. Auflage 1973.

 (D) Manfred Weippert: Historisches Textbuch zum Alten Testament. In: Grundrisse zum Alten Testament. Band 10, Göttingen 2010.

Kanaanäische Inschrift
Althebräische Schrift
Archäologischer Fund (Israel)
6. Jahrhundert v. Chr.
Museumsbestand (British Museum)
Rockefeller Museum
Ostrakon
Hebräische Inschrift